Sahle Sellassie fut un négus du Choa, en Éthiopie, au 
 Sahle Sellassie est un écrivain éthiopien contemporain.